Mit Feuerleiter kann gemeint sein:

 eine Leiter, die als Fluchtweg dient, siehe: 
 Fluchtweg#Leiter
 Leiter (Gerät)#Feuerleiter
 ein Soldat, der die Feuerleitung übernimmt